Юрий Шумако́в:
 Шумаков, Юрий Дмитриевич (1914—1997) — русский поэт и переводчик с эстонского языка, литературовед, мемуарист.
 Шумаков, Юрий Фёдорович (род. 1950) — советский хоккеист и тренер.